Terroranschlag in Aqtöbe steht für:

 Terroranschlag in Aqtöbe 2011
 Terroranschlag in Aqtöbe 2016